Autonoe () è un personaggio della mitologia greca, figlia di Cadmo e di Armonia.

Mitologia 
Fu moglie di Aristeo, da cui ebbe un figlio, Atteone.

Secondo il mito, durante una crisi estatica, la donna uccise Penteo, con Agave e Ino, poiché lo credeva una belva feroce.

Genealogia

Note

Collegamenti esterni 
 

Personaggi beoti della mitologia greca
Principesse della mitologia greca
Miti di Tebe